Червоная Украинка — название населённых пунктов на Украине:
 Червоная Украинка — до 2016 года название села Малярщина в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Червоная Украинка — до 2016 года название села Украинка в Березанском районе Николаевской области.

См. также 
 Червоная Украина